Die Football League First Division 1989/90 war die 91. Saison der höchsten englischen Fußballliga. Sie begann am 19. August 1989 und endete am 5. Mai 1990.

Mit neun Punkten Vorsprung vor Aston Villa gewann der FC Liverpool seine mittlerweile 18. Meisterschaft. Auf den weiteren Plätzen landete Tottenham Hotspur vor Titelverteidiger FC Arsenal. Alle Aufsteiger FC Chelsea, Manchester City und Crystal Palace konnten die Klasse halten, stattdessen stiegen Sheffield Wednesday, Charlton Athletic und der FC Millwall in die Second Division ab. Diese sollte in der Folgesaison durch die Zweitligaaufsteiger Leeds United, Sheffield United und AFC Sunderland ersetzt werden.

Abschlusstabelle 
!!EgS
||21
||21
||24
||21
||20
||19
||24
||26
||23
||23
||26
||26
||25
||28
||22
||25
||27
||25
||21
||27

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Torschützenliste

Die Meistermannschaft des FC Liverpool 
In der folgenden Aufstellung wurden alle Spieler aufgelistet, die während der Saison 1989/90 für den FC Liverpool in einem Ligaspiel zum Einsatz kamen. Es muss beachtet werden, dass im englischen Fußball zumeist eine Mindestanzahl von Spielen vorausgesetzt wird, um die offizielle Meistermedaille entgegennehmen zu dürfen. Da hinsichtlich der konkreten Regelung vor Einführung der Premier League Unklarheit herrscht, wurden all die Spieler mit einem Sternchen (*) versehen, die wegen ihres geringen Beitrags mutmaßlich keine Meistermedaille erhalten haben. In Klammern sind die Anzahl der Einsätze sowie die dabei erzielten Tore genannt.

Literatur 
 Barry J. Hugman (Hrsg.): The PFA Premier & Football League Players’ Records 1946–1998. 5th edition. Queen Anne Press, Harpenden 1998, ISBN 1-85291-585-4.
 Brian Pead: Liverpool. A Complete Record 1892–1988. 2nd edition. Breedon, Derby 1988, ISBN 0-907969-44-5 (Breedon Books Sport).

Weblinks 
 England 1989-90 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise und Fußnoten 

1989/90
Fußballsaison 1989/90